Mood, humeurs en anglais, peut faire référence à :
 Mood, un groupe de metal ;
 Mood, un ballet de V. Elizariev ;
 Mood, série télévisée britannique.

Moods peut faire référence à :
 Moods, un livre de Louisa May Alcott de 1865 ;
 Moods, un album de Marian McPartland sorti en 1953 ;
 une option du moteur LAUNCHCastPlus de Yahoo! Music.